Jan III (ur. ok. 1244, zm. 1268) – margrabia brandenburski na Salzwedel (wraz z braćmi) od 1267 z dynastii askańskiej.

Był najstarszym synem margrabiego z Salzwedel Ottona III Pobożnego i jego żony Bożeny, córki króla Czech Wacława I. Po śmierci ojca w 1267 objął rządy w odziedziczonej części Brandenburgii wraz z młodszymi braćmi Ottonem V Długim, Albrechtem III i Ottonem VI Małym. Wkrótce potem zmarł wskutek ran odniesionych na turnieju w Merseburgu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Dynastia askańska
Władcy Brandenburgii
Zmarli w 1268